The Thomas Crown Affair puede referirse a:

La versión original de 1968 protagonizada por Steve McQueen y Faye Dunaway; o
El remake de 1999 protagonizado por Pierce Brosnan y Rene Russo.